Красноухая лягушка (Hylarana erythraea) — вид земноводных из семейства настоящих лягушек.

Общая длина достигает 3—7,5 см. Наблюдается половой диморфизм: самки крупнее самцов. Отличается стройным телосложением, имеет выразительные пластинки для прилипания на пальцах обеих пар конечностей. Кожа гладкая. Окраска сверху зелёная с металлическим блеском, по бокам тёмно-коричневая. Продольные складки спины у этой лягушки серебристо-белые, барабанная перепонка красная (отсюда происходит название этой лягушки). Брюхо белого цвета. Верхняя половина радужной оболочки золотисто-жёлтая, нижняя — огненно-красная.

Любит болота, низменности, влажные горные леса, озёра, рисовые поля. Встречается на высоте 1200 метров над уровнем моря. Активна ночью. Питается насекомыми.

Сезонность в размножении не выражена. У самцов изменения в интенсивности сперматогенеза в развитии брачных мозолей в течение года незначительны. У самок также в течение всего года обнаружены яйца на разных стадиях созревания. Однако процент самок и самцов, готовых к размножению, меняется в разные месяцы от 10 до 50.

Обитает в Индокитае, Малайзии, Брунее, на островах Суматра, Ява, Калимантан (Индонезия), Сулавеси, Негрос и Панай (Филиппины).

Примечания

Литература 
 Iskandar, D.T. 1998. Amfibi Jawa dan Bali. Puslitbang Biologi LIPI, Bogor.

Hylarana
Животные, описанные в 1837 году
Земноводные Юго-Восточной Азии